Ludvík Ferdinand Pruský (9. listopadu 1907, Postupim – 25. září 1994, Brémy) byl v letech 1951–1994 hlavou hohenzollernské dynastie, a tedy pretendentem zrušeného německého císařského trůnu. Byl vnukem posledního císaře Viléma II. Jeho nástupcem v čele dynastie se stal jeho vnuk Jiří Fridrich Pruský, syn jeho třetího syna Ludvíka Ferdinanda mladšího (starší synové se oženili morganaticky a vzdali se následnictví).

Jeho rodiči byli někdejší korunní princ Vilém a Cecílie Meklenbursko-Zvěřínská. Roku 1938 se oženil s ruskou velkokněžnou Kirou Kirillovnou, sestrou Vladimíra Kirilloviče Romanova (dlouholetého pretendenta ruského trůnu). Měli spolu čtyři syny a tři dcery. Za druhé světové války Ludvík Ferdinand spolupracoval s protinacistickým odbojem. Po válce žil s rodinou na venkově nedaleko Brém.

Potomci 
 Fridrich Vilém (10. února 1939 – 29. září 2015) ∞
 1/ 1967–1975 Waltraud Freydag (1940–2010)
 2/ 1976–2003 Ehrengard Redenská (* 1943)
 3/ 2004 Sibylle Kretschmer (* 1952)
 Michal (* 22. března 1940 – 3. dubna 2014) ∞
 1/ 1966–1982 Jutta Jörn (* 1943)
 2/ 1982 Brigitte Dallwitzická-Wegnerská (1939–2016)
 Marie-Cecílie (* 28. května 1942) ∞ 1965–1989 vévoda Fridrich August Oldenburský (1936–2017)
 Kira Augusta (1943–2004) ∞ 1973–1984 Tomáš Frank Liepsner (* 1945)
 Ludvík Ferdinand (1944–1977) ∞ 1975 Donata Emma Castellsko-Rüdenhausenská (1950–2015)
 Christian-Zikmund (* 14. března 1946) ∞ 1984 Nina Helena Reventl (* 1954)
 Xenia (1949–1992) ∞ 1973–1978 Per-Edvard Lithander (1945–2010)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Interview Ludvík Ferdinand Pruský (1986)

Hohenzollernové
Němečtí princové
Pruští princové
Pretendenti německého trůnu
Rytíři Řádu černé orlice
Narození v roce 1907
Narození 9. listopadu
Narození v Postupimi
Úmrtí v roce 1994
Úmrtí 26. září
Úmrtí v Brémách
Muži